Janssonius ist der Vatersname folgender Personen:
 Johannes Janssonius (1588–1664), niederländischer Verleger in Amsterdam
 Johannes Janssonius van Waesberge I (1616–1681), niederländischer Verleger in Amsterdam
 Johannes Janssonius van Waesberge II (1644–1705), niederländischer Verleger in Amsterdam
 Gillis Janssonius van Waesberge (1646–1708), niederländischer Verleger in Danzig